

Automobili
General Motors Firebird – serie di concept car realizzate da General Motors tra il 1954 ed il 1964.
Pontiac Firebird – autovettura costruita in quattro serie dalla Pontiac tra il 1967 ed il 2002

Fumetto 
 Firebird – personaggio dei fumetti Marvel Comics.
 Firebird – personaggio dei fumetti Amalgam Comics.

Informatica 
 Firebird SQL – database SQL
 Mozilla Firebird – vecchio nome del browser web Mozilla Firefox
 Firebird – videogioco per Apple II
 Firebird – editore di videogiochi

Musica 
 Firebird – gruppo musicale blues rock britannico
 Firebird – album di Natalie Imbruglia del 2021
 Gibson Firebird – chitarra della Gibson
 Fire Bird – album di Miyavi del 2016

Altro 
 Firebird – film del 2021 diretto da Peeter Rebane